Épreville ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Épreville im Département Seine-Maritime

mit Namenszusatz:
Épreville-en-Lieuvin im Département Eure
Épreville-en-Roumois im Département Eure
Épreville-près-le-Neubourg im Département Eure